Nicolas de Lenfent, surnommé Nicki, est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Il apparaît dans Lestat le vampire, deuxième tome des Chroniques des vampires.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Nicolas a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il est issu du village jouxtant le château du père de Lestat de Lioncourt. Il est un violoniste virtuose, ayant été élève à Paris durant ses études de Wolfgang Amadeus Mozart. Ancien ami d'enfance de Lestat, les deux jeunes hommes deviennent les meilleurs amis du monde quand ils se rencontrent à nouveau dans le village de Nicolas.

Lestat et Nicolas décident de partir ensemble pour Paris, prêts à vivre sans le sou, loin de leurs existences de riches, pour vivre comme des artistes. Ils trouvent du travail au Théâtre de Renaud, situé boulevard du Temple : Lestat y est acteur et Nicolas violoniste.

Lorsque Lestat est enlevé par Magnus et transformé en vampire, il se cache de Nicolas, cherchant à ne pas montrer sa nature sombre. Il veille sur Nicolas de loin, en lui envoyant des cadeaux coûteux, comme un violon Stradivarius, et en lui achetant un nouvel appartement. Croyant que Lestat l'a abandonné malgré ses nombreux cadeaux, Nicolas s'enfonce dans une profonde dépression. Une nuit, Nicolas sent Lestat à proximité et joue du violon dans une tentative infructueuse de lui faire révéler son secret.

Peu de temps après, Nicolas est enlevé par un clan de vampires dirigé par Armand. Les vampires se nourrissent de lui mais ne le tuent pas, et son esprit se brise irrémédiablement, le plongeant dans une obscurité dont il ne s'échappe pas. Lestat se rend dans les catacombes situées sous le cimetière des Innocents, sachant qu'Armand retient Nicolas, et le libère après quelques difficultés.

Après avoir été secouru et être retourné au domicile de Lestat avec lui, Nicolas demande à devenir un vampire. Lestat refuse, puis est finalement convaincu par Nicolas. Alors que Lestat se nourrit de Nicolas, il est plongé dans la noirceur de l'esprit de ce dernier. Il le transforme finalement en vampire, la même année que celle de sa propre transformation, en 1780.

Vie de vampire 
Après sa transformation en vampire, Nicolas devient catatonique. Lestat et sa mère Gabrielle  emmènent Nicolas à Paris, où il se dérobe et disparaît dans la nuit. Lestat ne peut pas lire dans les pensées de Nicolas, mais Gabrielle le peut et elle lui dit que Nicolas ne pense qu'au bûcher funéraire sous le cimetière des Innocents où il a failli être tué, ainsi qu'au Théâtre de Renaud. Ils en déduisent qu'il a dû se rendre au théâtre et c'est là-bas qu'effectivement ils le trouvent, assis seul. Lestat lui donne le violon qu'il avait récupéré et Nicolas commence à jouer, improvisant une musique sombre et terrible.

Les membres restants du clan d'Armand apparaissent et commencent à danser, Nicolas les rejoignant rapidement. Nicolas recommence enfin à parler, et il réclame le théâtre, lançant des insultes à Lestat et avouant enfin qu'il n'a jamais voulu qu'ils réussissent à Paris. Nicolas proclame que son groupe est le Théâtre des Vampires et il devient le dramaturge et compositeur de la troupe.

Lestat exauce le souhait de Nicolas et quitte le théâtre. Gabrielle et lui décident ensuite de quitter Paris et de laisser Nicolas aux soins d'Armand. Le clan tente de prendre soin de Nicolas, et Eleni de Landen se réfère à lui avec tendresse comme « notre divin violoniste », mais il devient progressivement plus fou et difficile à gérer, accostant des étrangers dans la rue et ne tentant pas de cacher sa nature vampirique. Armand décide finalement de l'enfermer dans une cellule et lui coupe les mains pour l'empêcher de jouer de son violon de manière aussi maniaque. Une fois libéré, Nicolas écrit de nombreuses pièces, puis exige que le clan lui construise un bûcher funéraire et tienne un sabbat, sinon il mettra le feu au théâtre et s'y tuera. Le clan respecte les souhaits de Nicolas et organise un sabbat pour lui. Nicolas danse alors dans les flammes et se suicide.

Le précieux violon Stradivarius de Nicolas, ainsi qu'un récit de sa mort, sont envoyés à Lestat. Celui-ci garde l'instrument avec lui et, plus tard, en joue pour Akasha. Des siècles plus tard, pendant le voyage de Lestat au paradis et en enfer narré dans Memnoch le démon, il est incapable de localiser Nicolas dans l'un ou l'autre domaine.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Nicolas de Lenfent a été interprété par : 
 Roderick Hill dans la comédie musicale  créée par Elton John et Bernie Taupin (2005).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction français
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Homosexuel de fiction
Personnage LGBT de roman
Violoniste de fiction
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1985